Нижнеудинский уезд (Нижнеудинский округ) — административно-территориальная единица в составе Иркутской губернии, существовавшая в 1783—1926 годах. Уездный город — Нижнеудинск.

История 
Нижнеудинский уезд был образован в составе Иркутского наместничества (с 1796 — губернии) в 1783 году. В 1822 году преобразован в округ, а в 1898 — снова в уезд.

27 июля 1922 года Нижнеудинский уезд был переименован в Тулунский уезд, а его центром стал город Тулун.

В 1924 году Тулунский уезд был разделён на 5 районов: Братский, Куйтунский, Нижнеилимский, Нижнеудинский и Тулунский.

В 1926 году Тулунский уезд был упразднён, а его территория передана в Тулунский округ Сибирского края.

Население 
По данным переписи 1897 года в округе проживало 80 918 чел. В том числе русские — 91,3 %; татары — 2,4 %; буряты — 1,9 %; поляки — 1,1 %. В окружном городе Нижнеудинске проживало 5752 чел.

Административное деление 

В 1893 году округ состоял из 9 волостей общей численностью 46 112 человек:
 
 Алзамайская волость — с. Алзамай,
 Больше-Мамырская волость — с. Больше-Мамырское,
 Братская волость — с. Братск,
 Бродячие Карагазы,
 Кимильтейская волость — с. Кимильтейское,
 Куйтунская волость — с. Куйтун,
 Нижнеудинская Землица — г. Нижнеудинск,
 Николаевский железный завод  — ныне затоплен водохранилищем Братской ГЭС,
 Тулуновская волость — с. Тулун.

В 1913 году уезд состоял из 10 волостей: 

К 1917 году добавилась Катарбейская волость - с. Катарбей

Примечания 

Уезды Иркутской губернии